Малешевский — фамилия; имеет женскую форму Малешевская.
 Малешевский, Болеслав Фомич (1844—1912) — учёный, математик, на основе теории вероятностей разработал теорию и внедрил первые пенсионные кассы в России.
 Малешевская, Евгения Марцелиновна (в замужестве Ровити; 1868—1958) — русская художница, график.
 Малешевский, Клеменс (1798—1873) —  польский и российский психиатр.

См. также 
 Малешево